Le terme Lustucru provient de l'expression l'eusses-tu cru, conjugaison du groupe verbal « le crois-tu » au plus-que-parfait du subjonctif (ou au conditionnel passé ). Il peut faire référence à :
 Lustucru, aussi appelé « le père Lustucru », un personnage imaginaire datant au moins du début du ,  médecin et forgeron chargé de « reformer », à l'aide de ses outils, la tête des femmes pour les guérir de prétendus maux, ce en raison de déviances de leur caractère ;
 la révolte des Lustucru (en 1662), dans le Boulonnais sous le règne de  ;
 le « père Lustucru », personnage de la chanson du début du , C'est la mère Michel, en référence au personnage imaginaire du père Lustucru ou bien de manière plus improbable à la révolte des Lustucru (1662) ;
 Le Cabaret de Lustucru, une comédie-vaudeville en un acte de Ernest Jaime et Étienne Arago, 1838 ;
 « Lustucru », une marque de pâtes sèches déposée en 1911 ; pour cela, les publicitaires du fabricant se sont inspirés du personnage de la chanson C'est la mère Michel entonnée pendant un banquet ;
« Lustucru Sélection », une marque de pâtes alimentaires fraîches, issue de la précédente, déposée en 2002.